Мордвин — многозначное слово:

 Мордвин — название представителя народа мордвы.
 Мордвин — народное название колючих растений разных видов: Carduus, Cnicus, Cirsium: репейник, дедовник, осот, татарник, колючник, чертополох, волчец, бодяк.
 Мордвин В. А. — псевдоним русского писателя В. А. Тихонова.
 Топоним
 Мордвин (Кореневский район) — хутор в Шептуховском сельсовете Кореневского района Курской области Российской Федерации.
 Мордвин (Петриковский район) — деревня в Голубицком сельсовете Петриковского района Гомельской области Беларуси.

См. также 
 
 
 
 Мордвинка — деревня в Елховском районе Самарской области России.
 Мордвины (значения)
 Мордвино
 Мордвинов
 Мордвиново
 Мордвиновка

Примечания